Internationale Commissie van Juristen
 Internationaal Gerechtshof - International Court of Justice

Zie ook
ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists